Pleurospermum lindleyanum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Johann Friedrich Klotzsch och Christian August Friedrich Garcke, och fick sitt nu gällande namn av Boris Alexjewitsch Alexeevich Fedtschenko. Pleurospermum lindleyanum ingår i släktet piplokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Piplokor
lindleyanum